Laqueur ist der Familienname folgender Personen:

 August Laqueur (1875–1954), Mediziner (Internist in Berlin)
 Ernst Laqueur (1880–1947), Mediziner und Pharmakologe
 Kurt Laqueur (1914–1997), deutscher Diplomat
 Ludwig Laqueur (1839–1909), deutscher Ophthalmologe
 Marianne Laqueur (1918–2006), deutsche Kommunalpolitikerin und Informatikerin
 Renata Laqueur (1919–2011), Sprach- und Literaturwissenschaftlerin
 Richard Laqueur (1881–1959), deutscher Althistoriker und klassischer Philologe
 Thomas Laqueur (* 1945), US-amerikanischer Kulturhistoriker
 Walter Laqueur (1921–2018), US-amerikanischer Historiker und Publizist deutsch-jüdischer Herkunft